Okręty US Navy o nazwie USS  "Grouse":
 Pierwszy "Grouse" (AMc-12) dawniej "New Bol". Zwodowany w 1938.
 Drugi "Grouse" (AMS-15). Zwodowany w 1943.
 Trzeci USS "Grouse" (AM-398) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 12 sierpnia 1945.

Grouse